Дубинцы  — топоним:

Беларусь 
 Дубинцы — деревня, Ольшанский сельсовет, Чашникский район, Витебская область
 Дубинцы — деревня, Гирковский сельсовет, Вороновский район, Гродненская область